Davidson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Davidson County (North Carolina)
 Davidson County (Tennessee)

Siehe auch:
 Davison County, County im Bundesstaat South Dakota der Vereinigten Staaten